Ласберг () — ярмарочная коммуна () в Австрии, в федеральной земле Верхняя Австрия.

Входит в состав округа Фрайштадт. Население составляет 2852 человека (на 31 декабря 2005 года). Занимает площадь 44 км². Официальный код — 40609.

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Йозеф Брандстеттер (АНП) по результатам выборов 2003 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 25 мест.

 АНП занимает 16 мест.
 СДПА занимает 8 мест.
 АПС занимает 1 место.

Ссылки 
 Официальная страница

Города Верхней Австрии